Юридичний вісник (журнал) — науково-практичний фаховий журнал, який видається з 1993 року. Індексується Index Copernicus.
 Юридичний вісник України — газета.
 Прикарпатський юридичний вісник — науково-практичний фаховий журнал, який видається з 2011 року. Індексується Index Copernicus.
 «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» — науково-практичне фахове (з 2010 року) видання, яке виходить із 2006 року.
 «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» — науково-практичне фахове видання, яке засновано у 2014 році.
 «Юридичний вісник Херсонщини» — друковане видання органів юстиції Херсонської області.